Список мифологических персонажей, связанных с Африкой, которые нашли отражение в древнегреческой мифологии.

Египет

Египетские боги 
В список включены те божества, которые упоминаются в греческих источниках. См. также Египетская мифология.
 Амон.
 Анубис.
 Апис.
 Апопис. У египтян брат Гелиоса, воевал с Зевсом, которому помог Осирис.
 Аруэрис. Египетское божество, «старший Гор», называемый Аполлоном.
 Афири. Имя Исиды у египтян.
 Бебон. Один из друзей Тифона. Либо эпитет Тифона.
 Беса. Бог, его оракул в Абиде в египетской Фиваиде.
 Бубастида. Египетская богиня. Отождествлялась с Артемидой.
 Буто. Египетская богиня, отождествлялась с Лето.
 Гарпократ. Египетский бог. Его упоминает Овидий. Сын Осириса и Исиды, рождённый ею после его смерти. Воплощает молчание.
 Гор.
 Исида.
 Кнеф. Божество, почитаемое в египетских Фивах.
 Манерос. Имя Лина у египтян. Либо имя царевича из Библа, который увидел, как Исида целует мертвого Осириса, и она убила его своим взглядом. Другие называют его Палестин или Пелусий.
 Мендес. Египетское божество, отождествлялся с Паном. Так называли козла.
 Мефиер. Имя Исиды у египтян.
 Мин. Имя Гора у египтян.
 Мневис. Священный бык у египтян. Содержался в Гелиуполе. чёрный бык, некоторые считают его отцом Аписа.
 Мут. Имя Исиды у египтян.
 Нейт. Египетская богиня из Саиса, отождествляемая с Афиной.
 Нефтида. Египетская богиня, отождествляемая с Афродитой, жена Тифона.
 Омфис. (у Элиана Онуфис.) Второе имя Осириса.
 Осирис.
 Сарапис. См. Серапис.
 Сарапис. См. Апис.
 Серапис.
 Сет. Имя Тифона у египтян. У Манефона отождествлялся с Египтом, а его брат Армаис (Гермей) — с Данаем. Путаница с фараоном Сети I.
 Сму. Имя Тифона у египтян.
 Софис. (Сотис.) Название у египтян созвездия Исиды, соответствующего Псу.
 Сух. Имя священного крокодила в Арсиное (Крокодилополе) в Египте.
 Тот. (Тевт.) Египетское божество, изобретатель письменности. Отождествлялся с Гермесом.
 Трифон. Египетское божество, которому посвящён осёл.
 Туэрис. Наложница Тифона, перешла на сторону Гора.
 Фта (Птах). Египетский бог, сын Нила, отец Гелиоса. Отождествлялся с Гефестом. Зачинатель философии у египтян.

Герои 
 Алкандра. Царица египетских Фив.
 Амфидамант. Сын Бусириса. Убит Гераклом.
 Анхиноя.
 Апис. Египтянин, открывший медицинское искусство прежде прибытия в Египет Ио. По другим, царь Аргоса отождествлялся с основателем Мемфиса и был прозван Серапис.
 Аргифия. Жена Египта, мать 6 сыновей.
 Бел (сын Посейдона).
 Бусирис.
 Геллий. Египтянин, который изобрел буквы, которые Кадм принес в Грецию.
 Геракл египетский. В Гадирах алтари египетского и фиванского Гераклов. Этот Геракл измерил всю землю до её пределов. Родился в Египте.
 Гефестина. Жена Египта. Мать 6 сыновей.
 Горго. Жена Египта. Мать 6 сыновей.
 Диктис. Питомец Исиды. Хватаясь за лук, упал в реку и утонул.
 Еврирроя. (Эврирроя.) Согласно Гиппострату, дочь Нила, жена Египта, родила ему 50 сыновей.
 Египт.
 Имандес. (Исмандес.) Египетский царь, погребенный в лабиринте у озера Мерида. Так египтяне называют Мемнона. У Диодора Мандес (у Геродота II 466 Мендес).
 Исея. Согласно Ферекиду, дочь Агенора и Дамно, жена Египта.
 Калиадна. Наяда, жена Египта. Мать 12 сыновей. :en:Caliadne
 Каноп (мифология).
 Кассиопея. По версии, жена Эпафа, мать Ливии.
 Келадон. Из Мендеса. Убит Персеем.
 Ливия (мифология).
 Лисианасса. Дочь Эпафа. Мать Бусириса.
 Мемфида. Дочь Нила. Жена Эпафа.
 Метион. Отец сиенца Форбанта.
 Нил (мифология). Сын Океана и Тефии. Отец Мемфиды и Анхинои. По некоторым, является созвездием Реки. :en:Neilus (Greek)
 Нилей. Воин, рождённый Нилом. Превращен Персеем в камень.
 Пелусий. По версии, имя царевича, которого выкармливала Исида, но он погиб, и его оплакивают. См. Манерос.
 Полиб. Царь Фив египетских. Принял в гостях Менелая.
 Полидамна. Жена Фоона. Из Египта. Сведуща в зельях, её упоминает Евфорион в «Дионисе».
 Протей (мифология).
 Сесострис. Полумифический царь Египта. См. (Страбон) См. Валерий Флакк. Аргонавтика V 418 (его война с гетами). Легенды
 Сирофан. Египтянин, который ввел поклонение идолам, оплакивая своего сына.
 Телегон. Царь Египта. Царь Мемфиса. Муж Ио.
 Тирия. Жена Египта. Мать 3 сыновей.
 Феоклимен. Сын Протея и Псамафы, брат Феонои. Действующее лицо в трагедии Еврипида «Елена».
 Феоноя (Теоноя). См. Идофея.
 Фива. Дочь Тритона (которым Аполлоний называет Нил). Её именем назван город в Египте. Нимфа, её именем названы Фивы в Египте. :en:Thebe (mythology)
 Фиваида. Кормилица Зевса. Её именем Зевс назвал основанные им стовратные Фивы в Индии (то есть Египте). По другим, в египетских Фивах были похоронены наложницы Зевса.
 Фоон (Фонис). Правитель из устья Нила. Страж нильского устья. Оказал прием Менелаю и Елене. Его именем назван город Фонида в Египте.
 Форбант (сын Метиона). Из Сиены. Убит Персеем.
 Фрасий. Прорицатель с Кипра. Сын брата Пигмалиона. Пришёл в Египет и предсказал царю, что неурожай прекратится, если египтяне будут каждый год закалывать чужестранца на алтаре Зевса. Царь Бусирис первым заколол Фрасия.
 . Дочь Нила и Каллирои. Нимфа.
 Эпаф.

Топонимы, связанные с мифами:
 Архандр. Город в Египте около Навкратиса.
 Аэрия («Воздушная Земля») — древнее название Египта.
 Боосавла. Пещера, где Ио родила Эпафа. :en:Boösaule
 Бусирис. Город в Египте, где празднество Исиды. Согласно Евдоксу, там покоится тело Осириса. «Дом Осириса, господина Джеду». Египетский Пи-Осири.
 Египет. Страна. От названия Мемфиса «стена духа Пта». В микенских текстах встречается ai-ku-pi-ti-jo (личное имя Египтий либо купец из Египта).
 Египтяне.
 Елена. «Островом Елены» называют Фарос.
 Меламподы. Обитатели Египта.
 Мемфис. Город.
 Нил. Река. Согласно делосцам, вода Инопа течет к ним из Нила, о Ниле рассказывается, что это Евфрат. Название происходит от «неа илюс» (согласно поэме Нонна). :en:Nilus (mythology)

Эфиопия

Царская династия 
 Андромеда (мифология).
 Асо. Сообщница Тифона в заговоре против Осириса, эфиопская царица.
 Кассиопея (мифология).
 Кефей (сын Бела).
 Мемнон (мифология).
 Никтей. По версии, царь эфиопов, который влюбился в свою дочь Никтимену.
 Тифон (сын Лаомедонта).
 Финей (сын Бела).
 Эмафион. Сын Тифона и Эос, царь Эфиопии. Геракл убил его в Аравии. Либо Геракл убил его в Эфиопии, когда тот вступил с ним в сражение по собственному почину.

Другие лица 
 Агенор. Жених Андромеды в одной из версий. Задумал убить Персея, но тот показал ему голову Горгоны.
 Алексипп. Спутник Мемнона.
 Алкионей. Спутник Мемнона.
 Бенфесикима (Бентесикима).
 Киссия. Мать Мемнона согласно Эсхилу. Жители Сус носили имя киссиев.
 Клидон. Спутник Мемнона.
 Мемнониды. По просьбе Эос к Зевсу из костра Мемнона возникли птицы Мемнониды, которые постоянно бьются друг с другом. Либо спутники Мемнона жалобно кричат над могилой.
 Менекл. Спутник Мемнона. Убит Фрасимедом.
 Нихий. Спутник Мемнона.
 Пиррас. Эфиоп, сын которого (не названный по имени) был спутником Мемнона и убит Антилохом.
 Эндий. Муж Бентесикимы. Тесть Евмолпа.

 Эфиопы. Упоминаются в «Илиаде» и «Одиссее» (I 22).
 Эфиопия (в древнегреческой мифологии). :en:Ethiopia (Mythology)

См. также:
 Евмолп. Вырос в Эфиопии.
 Никтимена. По версии, дочь Никтея.

Участники битвы с Персеем 
 Абант. Эфиопский воин. Убил Пелата.
 Агирт. Эфиопский воин. Отцеубийца. Убит Персеем.
 Аконтей. Воин, сражался за Персея. Увидел лицо Горгоны и превратился в камень.
 Актор. Отец эфиопа Эрита.
 Аммон. Эфиопский воин, брат Бротеада. Убит Финеем.
 Ампик . Жрец Деметры из Эфиопии, певец. Убит Петталом.
 Ампик. Эфиопский воин. Персей превратил его в камень.
 Астиагей. Эфиопский воин. Персей превратил его в камень
 Бротеад. Эфиопский воин, брат Аммона. Убит Финеем.
 Гелик. Эфиопский воин. Убит Персеем.
 Гипсей. Воин, противник Персея. Убил Профоенора, но убит Персеем.
 Дорил. Эфиопский воин. Хозяин насамонийских полей. Убит Галкионеем.
 Ид. Эфиоп. Убит Финеем.
 Кинифей. Отец эфиопа Пелата.
 Кланий. Эфиопский воин, брат Клития. Убит Персеем.
 Климен. Воин, противник Персея. Убил Одита.
 Клит. Эфиопский воин. Убит Персеем.
 Клитий. Эфиопский воин, брат Клания. Убит Персеем.
 Кориф. Мармаридянин (или сын Мармара, по Любкеру). Участник битвы в Эфиопии. Ранил Пелата.
 Ламп. Отец эфиопа Ампика.
 Ликет. Сын Сперхия. Убит Персеем.
 Ликорм. Эфиопский воин, сторонник Персея. Убил Петтала.
 Меланей. (Меналей.?) Эфиопский воин, сторонник Персея. Убит в бою.
 Молпей. Хаониец, противник Персея. Ранен Персеем.
 Одит. Эфиопский вельможа («в народе кефенов»). Убит Клименом.
 Пелат. Сын Кинифея. Эфиопский воин, участник битвы. Убит Корифом и Абантом.
 Петтал. (в другом чтении Педас.) Противник Персея. Убил Ампика, убит Ликормом.
 Профоенор. (Протенор.) Воин, сторонник Персея. Убит Гипсеем.
 Рет. Эфиопский воин. Убит Персеем.
 Фескел. (Тескел.) Эфиопский воин. Персей превратил его в камень.
 Флегиат. Эфиопский воин. Убит Персеем.
 Фоакт. (Тоакт.) Оруженосец царя эфиопов. Убит Персеем.
 Хромид. Воин, противник Персея. Убил Эмафиона.
 Эмафион. Эфиопский жрец. Пытался прекратить бой, но убит Хромидом у алтаря.
 Эрикс. Эфиопский воин. Персей превратил его в камень.
 Эрит. Сын Актора. Эфиопский воин. Убит Персеем.
 Эфион. (Этион.) Эфиопский прорицатель. Убит Персеем.

Ливия 
 Агрей. Сын Аполлона и Кирены.
 Алексидам. Из Кирены. Победил в беге, когда состязались женихи дочери Антея.
 Аммон. Отец царя Иарбы.
 Амфимедонт. Либиец. Убит Персеем.
 Амфифемид. (Амфитемис.) Ливиец. Сын Аполлона и Акакаллиды. Именуется также Гарамантом. От нимфы Тритониды сыновья Насамон и Кефалион, либо Насамон и Кафавр (согласно Аполлонию Родосскому).
 Антей.
 Антенориды. Поселились в Ливии. Их именем назывался холм у Кирены.
 Анхироя. (Анхероя.) Дочь Хремета, жена Псилла, мать Кратегона.
 Атлантия. Гамадриада. Жена Даная. Мать 4 дочерей. :en:Atlantia
 Аутух. (Автух.) Сын Аполлона и Кирены.
 Гарамант. Имя Амфитемида.
 Герса — Жена Даная. Мать 2 дочерей.
 Еврипил (сын Посейдона, из Ливии).
 Еврипил. Эпитет бога Тритона.
 Еврит. См. Еврипил.
 Европа. Жена Даная. Мать 4 дочерей. Согласно Гиппострату, дочь Нила, родила Данаю 50 дочерей.
 Иарба.
 Ифиноя. По Ферекиду, жена Антея, её взял в жены Геракл. Дочь Антея именуется Алкеидой.
 Каллироя. Дочь Лика (см.).
 Кафавр. Ливиец. Сын Амфитемида и нимфы Тритониды. Убийца Канфа. Возможно, испорченное имя ливийского правителя Капера.
 Кефалион. Ливиец, сын Амфитемида и нимфы Тритониды. Пастух. Когда аргонавты стали угонять его скот, убил Еврибата и Канфа. Либо Кафавр.
 Кратегон. Сын Псилла и Анхерои. Ливийский полководец в войске Диониса.
 Крино. Жена Даная. Мать 4 дочерей.
 Лик (сын Арея). Царь Ливии. Согласно историку Юбе, убивал чужеземцев. Когда буря принесла туда Диомеда, в него влюбилась дочь Лика Каллироя, которая спасла его, но, когда он отплыл, удавилась.
 Ливий. Сын Гермеса и Ливии.
 Ливия. Дочь Паламеда, родила от Гермеса Ливия.
 Ливийские героини. Три богини, явились Афине при её рождении, носили козьи шкуры. Явились Ясону и указали ему путь. Упомянуты в надписях с Феры и у Каллимаха.
 Макерид. Египтяне и ливийцы называли его Гераклом. Путешествовал в Дельфы. Отец Сарда.
 Мелия. По Ферекиду, дочь Агенора и Дамно. Жена Даная.
 Мемфида. Жена Даная. Мать 3 дочерей
 Насамон. Ливиец, сын Амфитемида и нимфы Тритониды. Его скот пытались угнать аргонавты.
 Номий. Сын Аполлона и Кирены.
 Паллада. Дочь Тритона. Воспитывалась вместе с Афиной. Они вместе занимались воинскими упражнениями. Афина нечаянно убила её и, огорчившись, изготовила статую, похожую на Палладу, и надела статуе на грудь Эгиду :en:Pallas (daughter of Triton)
 Параммон. Ливийский бог, прозвище Гермеса в Олимпии.
 Пиерия. Жена Даная. Мать 6 дочерей.
 Поликсо. Нимфа. Жена Даная. Наяда, мать 12 дочерей.
 Псилл. Некий либиец. Сражался с южным ветром и погиб.
 Тритонида. Нимфа из Ливии. Родила от Амфитемида Насамона и Кефалиона, либо Насамона и Кафавра.
 Феба. Нимфа. Гамадриада. Жена Даная, мать 6 дочерей
 Феродамант. (Феромедонт.) Ливийский царь, кормил своих львов мясом пришельцев.
 Хремет. Речной бог. Отец Анхерои.
 Элефантида. Жена Даная. Мать Горгофоны и Гипермнестры.

Топонимы:
 Атлант. Река в Ливии, а также гора там.
 Кенхрис. Вид змеи.
 Керасты. Порода рогатых змей в Ливии.
 Кинип. Река в Ливии.
 Киниф. Река в Ливии, где Геракл очистился после убийства сыновей от Мегары.
 Ливия. Страна., одна из частей света. Получила имя от местной женщины Ливии. :en:Lybie
 Лотофаги.
 Омфал. Место у реки Тритона, где отпала пуповина Зевса. Или на Крите
 Тритон. Река. Её струи родные для Афины.
О животном тритоне в Танагре была легенда, как его победили с помощью Диониса.
 Тритонида (озеро). По сказанию ливийцев, Афина — дочь Посейдона и озера Тритониды, и поэтому у неё голубые глаза, как у Посейдона. :en:Lake Tritonis
 Фарусы. Народ в Ливии, сопровождали Геракла в его походе на Гесперид и поселились там.

См. также:
 Акакаллида. Прибыла в Ливию.
 Аристей. Воспитан нимфами в Ливии.
 Гиант. Убит львицей в Ливии (версия).
 Гуней. Поселился в Ливии.
 Данай. Царь Ливии.
 Еврибат. Аргонавт, погиб в Ливии.
 Еврипил (сын Евемона). Поселился в Ливии.
 Идмон. Умер в Ливии от укуса змеи (версия).
 Канф. Аргонавт, убит в Ливии.
 Кирена. Аполлон унес её в Ливию.
 Ламия. По версии, дочь Бела и Ливии.
 Медуса. По истолкованию, царица ливийцев.
 Менелай. Побывал в Ливии.
 Нирей. По версии, поселился в Ливии.
 Профой (сын Тендредона). Поселился в Ливии (версия).
 Тритон. По версии, царь Ливии.

Западная Африка 
 Букур. Мавританский бог либо герой.
 Варсутин. Бог мавров.
 Дидона.
 Диодор. Сын Софака, внук Геракла. У него было греческое войско из ольвийцев и микенцев, поселенных Гераклом в Ливии. Подчинил с его помощью ливийские племена.
 Зор. См. Кархедон.
 Иопад. Певец в Карфагене, ученик Атланта. Исполняет песнь об астрономии.
 Карфаго. Богиня, дочь Астерии (Астарты) тирской.
 Кархедон. Вместе с Зором основал Карфаген.
 Патеки. Финикийские божества.
 Софак (:en:Sufax). Сын Тингисы от Геракла. Стал царем и основал город Тингис (ныне Танжер), названный по имени своей матери. Имел сына Диодора, от него происходили цари берберов.
 Танит.
 Тизиан. Мавританский бог либо герой.
 Тингис (Тинга, :en:Tinjis). Жена Антея, которая после его смерти родила от Геракла сына Софака.
 Филены. Карфагенские герои. Алтари Филенов упоминает Страбон.
 Юба. Обоготворен маврами.

Пигмеи

Примечания 

Африка в древнегреческой мифологии